Того року турнір проводився вперше.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Сандрін Тестю з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  'Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (фінал)
  Барбара Шетт (півфінал)
  Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
  
  Ріта Гранде (1-ше коло)
  Йоаннетта Крюгер ''(чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Примітки

Посилання 
 Qatar Total Fina Elf Open 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001